Normalformat steht für: 

 ein Filmformat im Seitenverhältnis 1:1,33 oder 1:1,37; siehe Normalbild
 eine im Bauwesen normierte Größe für einen Backstein